La bandera de Corbera, a la Ribera Baixa
 La bandera de Corbera d'Ebre, a la Ribera d'Ebre
 La bandera de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat